Almoraduz puede referirse a:

 el nombre común de la planta Origanum majorana; 
 el nombre común de la planta Thymus albicans
 el nombre común de la planta Thymus mastichina'''''.